Jaarajärvet är ett par sjöar i Pajala kommun i Norrbotten som ingår i Torneälvens huvudavrinningsområde:

Jaarajärvet (Junosuando socken, Norrbotten, 751005-178913), sjö i Pajala kommun 
Jaarajärvet (Junosuando socken, Norrbotten, 751011-178852), sjö i Pajala kommun